Ausfall steht für:

 ein Versagen eines Systems oder eines seiner Teile
 kurzfristige Absage eines Termins, Sportereignisses oder Wettkampfes, Gegenstück einer Absetzung
 in der Chemie das Ausscheiden eines gelösten Stoffes aus einer Lösung, siehe Fällung
 im Finanzwesen die Insolvenz von Kontrahenten, die ihren Verpflichtungen nicht oder nicht vollständig nachkommen (siehe Ausfallwahrscheinlichkeit und Ausfallkredithöhe)
 Ausfall (Fechten). Angriffsschritt beim Degenfechten

im Militärwesen:
 Ausfall (Taktik), der Ausbruch aus einer Belagerung
 (nur im Plural verwendet) die Gesamtheit der personellen Verluste – Gefallene, Verletzte, Vermisste, Gefangene – einer Streitmacht, siehe Verlust (Militär)

Siehe auch: